Charest ist der Familienname folgender Personen:

 Benoît Charest (* 1964), kanadischer Jazzgitarrist und Komponist
 Jean Charest (* 1958), kanadischer Politiker
 Micheline Charest (1953–2004), internationale TV-Produzentin und Geschäftsführerin der CINAR AG